Progressive Labour Party ist der Name der Parteien:

 Progressive Labour Party (Australien) in Australien
 Progressive Labour Party (Bermuda) in Bermuda
 Progressive Labour Party (Dominica) in Dominica, ehemalige Partei
 Progressive Labour Party of Alberta in Alberta, Kanada, ehemalige Partei
 Progressive Labour Party (St. Lucia) in St. Lucia, ehemalige Partei
 Progressive Labor Party (Vereinigte Staaten) in den Vereinigten Staaten
 Progressive Labour Federation 47 in Suriname
 Progressive Labour Movement in Antigua und Barbuda, ehemalige Partei